Cioabă:
 Ion Cioabă (19351997), un cunoscut conducător al romilor români
 Maria Mihai (cunoscută sub pseudonimul Luminița Cioabă) (n. 1957, Târgu Cărbunești, Gorj), o scriitoare română de limbă romani
 Florin (Tănase) Cioabă (1954–2013), un cunoscut conducător al romilor
 Cătălin Cioabă (n. 1970), autor român de filozofie și traducător de filozofie germană

Vezi și 
 Listă de nume românești - litera C#Ci

Nume de familie românești